Aavikko est un patronyme finnois pouvant désigner:
Armi Aavikko (1958-2002), mannequin et chanteuse finlandaise.

Aavikko peut aussi désigner :
 , grouse de musique électronique finlandais.